DPLG steht für:
 Diplômé par le gouvernement, ein staatliches Diplom in Frankreich
 Deutsche Pondoland-Gesellschaft, eine ehemalige Gesellschaft zur Kolonisierung des Pondolands 

Abkürzung